Vísky può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Vísky, comune del distretto di Rokycany, nella regione di Plzeň
Vísky, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale